Świdwie ist
der Name
 zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Świdwie (Sępólno Krajeńskie)
 Świdwie (Sośno)
 Jezioro Świdwie, eines Sees in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Naturschutzgebiet Świdwie, eines Reservats in der polnischen Woiwodschaft Westpommern